La vallée des Rois est une vallée en Égypte, connue pour abriter les hypogées de pharaons du Nouvel Empire ;
 La vallée des Rois est également le nom donné à la vallée du Chongye, comportant des tombes de rois tibétains, en Chine.
 La vallée des Rois en Syrie ;
 La Vallée des rois est un film américain de Robert Pirosh sorti en 1954.
 La Vallée des rois est le surnom donnée à une tranchée ferroviaire de la ligne d'Auteuil, située entre la Gare de Neuilly - Porte Maillot et la gare de l'avenue Foch.

Notes et références